Washingtonia steht für

 Washingtonia (Gattung), den wissenschaftlichen Namen der Petticoat-Palmen, benannt nach dem 1. amerikanischen Präsidenten George Washington
 (886) Washingtonia, einen nach George Washington benannten Asteroid

Siehe auch:
 Riesenmammutbaum (Synonym: Washingtonia california )